Чемпионат мира по биатлону среди юниоров — международные биатлонные соревнования, проходящие с 1967 года у юниоров, с 1989 года у юниорок и с 2002 года у юношей и девушек. Вначале первенство среди юниоров проводилось, как правило, в том же месте, что и «взрослый» Чемпионат мира, за исключением олимпийских сезонов, когда эти Чемпионаты не проводились или проводились лишь в дисциплинах, не включенных в олимпийскую биатлонную программу. С началом проведения женских Чемпионатов мира в 1985 году юниорские Чемпионаты начали проводиться в тех же местах, что и первые. С 1989 года, когда были объединены мужской и женский Чемпионаты мира, юниоры стали соревноваться отдельно. Первыми в истории чемпионами мира среди юниоров в 1967 году стали норвежский биатлонист Тхор Свендсбергет (в индивидуальной гонке) и польская эстафетная команда. Первыми в истории чемпионками мира среди юниорок в 1989 году стали советские биатлонистки Ольга Анисимова (в индивидуальной гонке) и Анна Конзимина (в спринте), а также немецкая эстафетная команда и советская команда в командной гонке. 
 
Юниорский Чемпионат мира включает два раздельных зачёта: среди юниоров и юниорок (в возрасте 19-21 год на начало календарного года), а с 2002 года также среди юношей и девушек (моложе 19 лет), хотя старт у обеих возрастных групп в некоторых дисциплинах может быть общим. Юниорский Чемпионат мира включает в себя соревнования в индивидуальной гонке, спринте, пасьюте и эстафете. Таким образом, всего разыгрывается 16 комплектов наград.

Места проведения

Дисциплины на чемпионатах мира среди юниоров

Общий медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Результаты биатлонных соревнований на официальном сайте Международного союза биатлонистов

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров